Утёсов — искусственная фамилия (первоначально артистический псевдоним); имеет женскую форму Утёсова.
 Утёсов, Леонид Осипович (настоящее имя Ла́зарь Ио́сифович Вайсбе́йн; 1895—1982) — советский эстрадный артист — певец, чтец, руководитель оркестра; киноактёр; народный артист СССР.
 Утёсова, Эдит Леонидовна (1915—1982) — советская эстрадная певица, лирическое сопрано, дочь Л. О. Утёсова.

См. также 
 «Утёсов. Песня длиною в жизнь» — российский двенадцатисерийный телесериал о жизни и творчестве советского эстрадного артиста Л. Утёсова.